Жиронд-сюр-Дро, Жіронд-сюр-Дро (фр. Gironde-sur-Dropt) — муніципалітет у Франції, у регіоні Аквітанія, департамент Жиронда.
 Аллеман-дю-Дро (фр. Allemans-du-Dropt) — муніципалітет у Франції, у регіоні Аквітанія, департамент Лот і Гаронна.
 Сен-П'єрр-сюр-Дро (фр. Saint-Pierre-sur-Dropt) — муніципалітет у Франції, у регіоні Аквітанія, департамент Лот і Гаронна.
 Ла-Совта-дю-Дро (фр. La Sauvetat-du-Dropt) — муніципалітет у Франції, у регіоні Аквітанія, департамент Лот і Гаронна.
 Дро (італ. Dro, вен. Dro) — муніципалітет в Італії, у регіоні Трентіно-Альто-Адідже, провінція Тренто.
 Сен-Кантен-дю-Дро (фр. Saint-Quentin-du-Dropt) — муніципалітет у Франції, у регіоні Аквітанія, департамент Лот і Гаронна.
 Оріак-сюр-Дро (фр. Auriac-sur-Dropt) — муніципалітет у Франції, у регіоні Аквітанія, департамент Лот і Гаронна.

Особи:
 
 Роберт I де Дро (фр. Robert I de Dreux, 1123—1188) — граф де Дро, син Людовика VI (короля Франції) та Адель Савойської.